Maria Pia van Savoye kan betrekking hebben op:
Maria Pia van Savoye (1847-1911), dochter van koning Victor Emanuel II van Italië
Maria Pia van Savoye (1934), dochter van koning Umberto II van Italië